Сааде (, ) — фамилия. 

Известные носители:

 Сааде, Хорхе (1915—2012) — аргентинский астроном.
 Сааде, Эрик (род. 1990) — шведский поп-певец и телеведущий.